Ausbach ist ein geographischer Name:

Ortschaft:
 Ausbach, Ortsteil der Gemeinde Hohenroda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen

Fließgewässer:
 Ausbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbach (Glan) in Reipoltskirchen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Ausbach (Rott), rechter Zufluss der Rott (Inn, Neuhaus am Inn) bei Weihmörting, Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Ausbach (Zigeunergraben), rechter Zufluss des Zigeunergrabens bei Neustädtlein am Forst, Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern, der über Hegnenbach und Röttelbach in den Roten Main entwässert

Siehe auch:
 Aubach